Василий Иванович Мурзич (1909—1979) — советский железнодорожник, Герой Социалистического Труда (1943), лишён всех званий и наград в связи с осуждением.

Биография 
Василий Мурзич родился в 1909 году в Невеле (ныне — Псковская область) в семье железнодорожника. В 1917 году поступил на учёбу в Невельскую учительскую семинарию, но окончил только четыре класса, после чего был отчислен из-за нехватки средств для обучения. В течение нескольких лет был батраком. С 1928 года проживал в Витебске. Работал на строительстве железной дороги Витебск-Сокольники, затем был кочегаром депо станции «Витебск», помощником машиниста, машинистом. В 1932—1934 годах служил в железнодорожных войсках, окончил школу младших командиров. После демобилизации вернулся в Витебск. Был машинистом паровоза «ФД», активно включился в «кривоносовское» движение, стал водить составы со скоростью 70 километров в час. В 1939 году он первым из витебских железнодорожников был награждён орденом Трудового Красного Знамени, о нём писали в газете «Гудок».

В июле 1941 года Мурзич эвакуировался с последним поездом из Витебска. В Москве продолжал работать по специальности в депо имени Ильича Западной железной дороги. Добровольно записался в разведывательно-диверсионную группу, учился на курсах минёров вместе с Константином Заслоновым. В августе 1941 года в составе группы железнодорожников под прикрытием конных подразделений Льва Доватора перешёл линию фронта. На первой же установленной Мурзичем мине подорвался вражеский эшелон. Через некоторое время вернулся в Москву. В июле 1942 года во второй раз перешёл линию фронта. Группа Лубенца, в которую входил Мурзич, действовала в Гродненской области. В результате их деятельности на долгое время было прервано движение вражеских поездов на ряде железных дорог, было убито и ранено 53 солдата и офицера противника. Мурзич лично уничтожил 12 поездов противника. Оккупационные власти объявили его в розыск, пообещав за его поимку 10 тысяч марок и другие блага.

Осенью 1942 года Мурзич был отозван в Москву и вернулся к своей прежней работе, стал старшим машинистом паровозной колонны особого резерва Наркомата путей сообщения СССР. Работал на Сталинградском направлении, доставлял по железной дороге танки к Сталинграду. Незадолго до окружения армии Паулюса поезд Мурзича подвергся бомбардировке, в результате которой погиб его помощник Пётр Устинов, получил тяжёлую контузию кочегар Александр Лебедев, а сам Мурзич был обварен паром и кипятком из разбитого бомбой котла, почти ослеп. Тем не менее, ему на ощупь удалось починить котёл и довести эшелон до места назначения. Этот случай является уникальным в мировой практике.

В госпитале ему было восстановлено зрение. После выписки он вернулся на свой паровоз.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 ноября 1943 года за «особые заслуги в обеспечении перевозок для фронта и народного хозяйства и выдающиеся достижения в восстановлении железнодорожного хозяйства в трудных условиях военного времени» Василий Мурзич был удостоен высокого звания Героя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и медали «Серп и Молот».

Был прикомандирован к консольному крану 6-й железнодорожной бригады, участвовал в восстановлении железнодорожных путей, благодаря его работе не было ни одной задержки работ. После окончания войны Мурзич окончил в Москве Центральные технические курсы НКПС и был направлен в Витебск заместителем начальника локомотивного отдела. В 1946 году избран депутатом Верховного Совета СССР.

Через некоторое время Мурзич стал злоупотреблять алкоголем, появляться в общественных местах в нетрезвом виде. Бюро Витебского обкома в конце депутатского срока Мурзича рассматривало его аморальное поведение. Министерство путей сообщения поспособствовало его переводу на Прибалтийскую железную дорогу. Работал в Даугавпилсе. Однажды, находясь в нетрезвом состоянии, Мурзич встретил свою бывшую жену, которую он небезосновательно подозревал в интимной связи с немецким офицером на оккупированной территории в годы войны, и избил её (согласно формулировкам приговора, «нанёс телесные повреждения» и «угрожал острым предметом»). В мае 1954 года он был приговорён к 3 годам лишения свободы по обвинению в покушении на убийство. Мурзич подал апелляцию, однако Верховный Суд Латвийской ССР увеличил ему срок до 8 лет лишения свободы и обратился в Президиум Верховного Совета СССР с ходатайством о лишении его всех званий и наград.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 9 октября 1954 года Василий Мурзич был лишён звания Героя Социалистического Труда и всех государственных наград.

Отбывал наказание в Архангельской области, был машинистом паровоза. В начале 1956 года был освобождён. Вернулся в Латвийскую ССР, работал дежурным по депо Шкиротава. В 1958 году окончил курсы машинистов Рижской дортехшколы. В марте 1965 года вышел на пенсию. Обращался с ходатайством о возвращении наград, но получил отказ.

Скончался 12 августа 1979 года. Похоронен на кладбище посёлка Улброка под Ригой.

Был также награждён орденом Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной войны 1-й и 2-й степеней, медалями «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне», трижды был удостоен звания «Почётный железнодорожник».

Примечания

Литература 
 Герои стальных магистралей. — М. 2004. — Кн. 3.
 Звягинцев В. Трибунал для академиков. — М. Терра, 2009.

Партизаны Великой Отечественной войны
Партизаны Белоруссии
Военные железнодорожники Великой Отечественной войны
Участники битвы за Москву
Участники Сталинградской битвы
Железнодорожники СССР
Лишённые звания Героя Социалистического Труда
Депутаты Верховного Совета СССР 2-го созыва
Лишённые ордена Ленина
Лишённые ордена Трудового Красного Знамени
Лишённые ордена Отечественной войны
Лишённые медали «Партизану Отечественной войны»
Лишённые медали «За оборону Москвы»
Лишённые медали «За оборону Сталинграда»
Лишённые медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Лишённые медали «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
Исключённые из КПСС
Похороненные в Ропажском крае